

Засур'є — селище, Краснощоковський район, Алтайський край
 Засур'є — село, Ядринський район, Чувашія